Юрий Малинин:
 Малинин, Юрий Алексеевич (1939—2000) — советский и украинский оперный и эстрадный певец.
 Малинин, Юрий Павлович (1946—2007) — российский историк-медиевист, переводчик и публикатор.